Cagnat est un nom de famille français notamment porté par :

 Jean-Pierre Cagnat (né en 1946), dessinateur français ;
 René Cagnat (1852–1937), historien français.

Notes et références